Отря́д:
 Отряд — формирование или организованная группа людей.
 Отряд — воинское формирование.
 Отряд — форма организации некоторых молодёжных движений (скаутского, пионерского и т. п.).
 Отряд — один из основных таксономических рангов в биологической систематике.

Фильмы
 «Отряд» () — классический вестерн Кирка Дугласа (США, 1975).
 «Отряд» — военная драма Алексея Симонова (СССР, 1984).
 «Отряд» — мистический детективный сериал производства «Стар Медиа» (2008).
  (, ) — остросюжетный боевик Бенжамена Роше (Франция, 2015).